

Astronomia 
 Merrill – cratere lunare

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Merrill – città della Contea di Plymouth, Iowa
 Merrill – città della Contea di Aroostook, Maine
 Merrill – villaggio della Contea di Saginaw, Michigan
 Merrill – città della Contea di Klamath, Oregon
 Merrill – capoluogo della Contea di Lincoln, Wisconsin

Onomastica
 Merrill – variante maschile del nome proprio di persona Muriel